Az alábbi táblázatok a nyári olimpiai játékok férfi atlétikai olimpiai bajnokait ismertetik, versenyszámok szerinti csoportosításban. A női bajnokokról külön lista készült.

100 m-es, 200 m-es, 400 m-es és 800 m-es síkfutás

1500 m-es, 5000 m-es és 10 000 m-es síkfutás, maratonfutás 
* A maratonfutás távjai eléggé változatosak voltak (40–42,75 km), csak 1924 óta  m.
** Az 1900-as győztes Michel Théato valójában luxemburgi állampolgár volt, de a francia csapatban indult.
*** Az 1936-os győztes Szon Kitei a japán megszállás alatt lévő Korea állampolgáraként nyert Japánnak, japán néven aranyérmet, koreai neve Szon Ki Csung.

110 m-es és 400 m-es gátfutás, 3000 m-es akadályfutás, tízpróba 
* 2500 m-es akadályfutás
** 4000 m-es akadályfutás
*** 3200 m-es akadályfutás
**** 3460 m-t futottak körszámlálási hiba miatt
***** Jim Thorpe-ot az amatőr szabályok megsértése miatt 1913-ban diszkvalifikálták, érmét elvették, a NOB a második helyezettet nyilvánította olimpiai bajnoknak. A – sokak által már akkor is igazságtalannak tartott – döntést 1982-ben vizsgálták fölül, és Thorpe ekkor lett végérvényesen olimpiai bajnok, miközben a NOB Wieslandernek is helyben hagyta olimpiai elsőségét. Mivel Thorpe az ötpróbában is győzött, ott ugyanez volt a helyzet.

4×100 m-es és 4×400 m-es váltófutás, 20 km-es és 50 km-es gyaloglás 

* - a versenyző az előfutamban vett részt

Magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás

Súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás

Megszűnt versenyszámok

Források 
 Kahlich Endre – Gy. Papp László – Subert Zoltán: Olimpiai játékok 1896-1976. Sport kiadó, Budapest, 1977.
 Kahlich Endre – Gy. Papp László – Subert Zoltán: Olimpiai játékok 1980. Sport kiadó, Budapest, 1981.
 Kozák Péter, Rochy Zoltán szerk.: Olimpiai almanach. Tarsoly kiadó, Budapest, 2000.
 Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
 Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Olimpiai érmesek listái